Chulak est une planète fictive de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1.

C'est une planète au climat tempéré, la seconde découverte en 1997 par le SGC avec la porte des étoiles. Peuplée de très nombreux Jaffas, elle est la planète principale du Goa'uld Apophis. À la mort de celui-ci, elle passe entre les mains de plusieurs autres Grands Maîtres goa'uld avant de devenir indépendante en 2004, comme tous les mondes jaffas, après la bataille de Dakara.

Quelques habitants de Chulak : Teal'c, Bra'tac, Rya'c, Drey'auc, Shan'auc.

Planète de Stargate